Price hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alan Price (1927-), teclista, cantante, compositor y actor británico.
 Katie Price (1978-), modelo de glamour inglesa, personalidad de televisión, cronista de sociedad en diversas revistas, y mujer de negocios.
 Leontyne Price (1927-), soprano estadounidense reconocida por su interpretación de los roles verdianos.
 Margaret Price (1941-2011), soprano galesa
 Ray Price (1926-2013), cantante, guitarrista y compositor de música country estadounidense.
 Reynolds Price (1933-2011), autor estadounidense miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 1988.
 Richard Price (1723-1791), clérigo y escritor británico
 Sean Price (1972-2015), rapero estadounidense miembro del grupo Heltah Skeltah y del colectivo de hip hop Boot Camp Clik.
 Stuart Price (1977-), productor, y músico inglés, ganador de tres premios Grammy.
 Vincent Price (1911-1993), actor de cine estadounidense, conocido principalmente por las películas de terror de bajo presupuesto.

Lugares 
 Price, ciudad capital del condado de Carbón (Utah).
 Price, localidad de Wisconsin.
 Circo Price, en Madrid (España)